Georgic ist der Name von zwei Schiffen der White Star Line:

 Georgic (Schiff, 1895) (Baujahr 1895)
 Georgic (Schiff, 1932) (Baujahr 1931)